Grande aiguille fait référence à :

Sommets 
 Grande aiguille, sommet des Alpes pennines, en Suisse, culminant à  ;
 Grande aiguille Rousse, sommet des Alpes grées, en France, culminant à  ;
 Grande aiguille de la Bérarde, sommet du massif des Écrins, en France, culminant à  ;
 Grande aiguille d'Ansabère, sommet du massif de massif de La Pierre Saint-Martin, en France, culminant à .

Île 
 La Grande Aiguille, un des îlots des Apôtres de l'archipel Crozet, dans l'océan Indien.